

Onomastica
Rayner – variante inglese del nome Raniero

Persone
Dave Rayner – giocatore di football americano statunitense
Harold Rayner – schermidore statunitense
Louise Rayner – pittrice britannica
Samuel Rayner – artista britannico

Altro
Kyle Rayner – personaggio dei fumetti DC Comics